

Botanica 
 Mesquite – nome comune del genere Prosopis

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mesquite – città situata tra la Contea di Clark e la Contea di Lincoln, Nevada
 Mesquite – CDP della Contea di Doña Ana, Nuovo Messico
 Mesquite – città situata tra la Contea di Dallas e la Contea di Kaufman, Texas